Campana peut désigner :
 Campana, ville de la province de Buenos Aires, en Argentine ;
 Campana, partido de la province de Buenos Aires.